Serie B i fotboll 1981/1982 innebar att Verona, Pisa, och Sampdoria gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1981 i Italien
1982 i Italien
Fotbollssäsongen 1981/1982
1981/1982